Brüssel oder französisch Bruxelles steht für:

 Brüssel, das zusammenhängende städtische Gebiet der Hauptstadtregion
 Region Brüssel-Hauptstadt, eine der drei Regionen Belgiens mit 19 Gemeinden
 Stadt Brüssel, die mit weiteren 18 Gemeinden die Region Brüssel-Hauptstadt bildet
 FC Brüssel, ehemaliger belgischer Fußballverein

Verwaltungseinheiten:
 Bezirk Brüssel-Hauptstadt  (seit 1963), entspricht dem Gebiet der Region Brüssel-Hauptstadt
 Bezirk Brüssel-Randgemeinden (1963 bis 1970)
 Bezirk Brüssel (1800–1963)
 Distrikt Brüssel (1944–1945)

Brüssel ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Brüssel, Festungsbaumeister des 17. Jahrhunderts
 Julia Brüssel (* 1993), deutsche Jazz- und Improvisationsmusikerin

Bruxelles steht für:
 Bruxelles (Manitoba), Stadt in Kanada
 (2689) Bruxelles, Asteroid des Hauptgürtels
 Bruxelles (Matadi), Stadtteil von Matadi (DR Kongo)

Siehe auch:
 Haus Brüssel, Gebäude in Aachen
 Brussels